У́лица Багратио́на — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Багратиона — улица в Иркутске.
 Улица Багратиона — улица в Калининграде.
 Улица Багратиона — улица в Липецке.
 Улица Багратиона — улица в Омске.
 Улица Багратиона — улица в Симферополе.
 Улица Багратиона — улица в Смоленске.
 Улица Багратиона — улица в  В Шахтах.
Улица Багратиона — улица в Ставрополе

Украина 
 Улица Багратиона — улица в Донецке.
 Улица Багратиона — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Улица Багратиона — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Багратиона — улица в Алма-Ате.